Osoby o tym nazwisku:
 Edgardo Cedeño – katolicki duchowny
 Jean Cedeño – panamski piłkarz
 Jhonny Cedeño – wenezuelski zapaśnik
 José Dimas Cedeño Delgado – katolicki duchowny
 Lumidee (wł. Lumidee Cedeño) – amerykańska piosenkarka
 Matt Cedeño – kubańsko-amerykański aktor i model
 Ronny Cedeño – ekwadorski zapaśnik
 Yoslaine Dominguez Cedeño – kubańska wioślarka